Wioska – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Zobacz też 
 Wioska

Przypisy 

Prawdowo